Oberhofen heißen folgende Orte: 

 Oberhofen am Irrsee, Gemeinde in Oberösterreich
 Oberhofen im Inntal, Gemeinde in Tirol
 Oberhofen am Thunersee, Gemeinde im Kanton Bern
 Oberhofen AG, ehemalige Gemeinde im Kanton Aargau, seit 2010 Teil der Gemeinde Mettauertal
 Oberhoffen-lès-Wissembourg, Gemeinde im Unterelsass, Frankreich
 Oberhoffen-sur-Moder, Gemeinde im Unterelsass, Frankreich
 Mażucie, Dorf in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1938 Masutschen, 1938–1945 Oberhofen, Kreis Darkehmen )
 Oberhofen (Gemeinde St. Margarethen an der Sierning), Katastralgemeinde in der Steiermark
 Oberhofen im Emmental, Ortschaft in der Gemeinde Bowil im Kanton Bern
 Oberhofen LU, Ortschaft in der Gemeinde Inwil im Kanton Luzern
 Oberhofen bei Kreuzlingen, Ortschaft im Kanton Thurgau
 Oberhofen bei Münchwilen, Ortschaft im Kanton Thurgau
 ein Dorf in der Gemeinde Turbenthal im Kanton Zürich
 Oberhofen (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Oberhofen (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Oberhofen (Buchenberg), Ortsteil des Marktes Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Oberhofen (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Oberhofen (Leutkirch im Allgäu), Ortsteil der Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Oberhofen (Niederbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Oberhofen (Pleisweiler-Oberhofen), Ortsteil der Gemeinde Pleisweiler-Oberhofen, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Oberhofen (Ravensburg), Ortsteil der Stadt Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Oberhofen (Riedenburg), Ortsteil der Stadt Riedenburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Oberhofen (Schwarzach), Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

 Oberhofen (Gemeinde St. Florian), Ortschaft in der Gemeinde St. Florian am Inn, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Oberhofen (Gemeinde St. Johann), Ortsteil der Gemeinde St. Johann in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol

 Oberhofen (bis 1938: Masutschen), Dorf im Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen, seit 1945: Mażucie im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Außerdem:
 Schloss Oberhofen, in Oberhofen am Thunersee, Kanton Bern, Schweiz

Siehe auch:
 Oberhöfen
 Oberhof (Begriffsklärung)